Coming Home (1978), filme com Jane Fonda e Jon Voight
Gui lai, filme chinês (2014) com Gong Li, distribuído internacionalmente como Coming Home

Música 
Coming Home (álbum de Lionel Richie)
Coming Home (álbum de New Found Glory)
Coming Home (canção de Pixie Lott)
Coming Home (canção de Sigurjón's Friends)

Desambiguação